|-
| 189201 - ||  || 14 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189202 Calar Alto ||  || 17 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 189203 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189204 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189205 - ||  || 16 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189206 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189207 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189208 - ||  || 25 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189209 - ||  || 28 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189210 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189211 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189212 - ||  || 22 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 189213 - ||  || 19 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189214 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189215 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189216 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189217 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189218 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189219 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189220 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189221 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189222 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 189223 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189224 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189225 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189226 - ||  || 15 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189227 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189228 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189229 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189230 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189231 - ||  || 14 iunie 2004 ||  || 
|-
| 189232 - ||  || 17 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 189233 - ||  || 10 iulie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189234 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189235 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189236 - ||  || 27 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189237 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189238 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189239 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 189240 - ||  || 26 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189241 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189242 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189243 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189244 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189245 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189246 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189247 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189248 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189249 - ||  || 12 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189250 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189251 - ||  || 5 octombrie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 189252 - ||  || 14 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 189253 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189254 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189255 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189256 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189257 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189258 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189259 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189260 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189261 Hiroo ||  || 11 decembrie 2004 || Yamagata || Yamagata
|-
| 189262 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189263 - || 2005 CA || 1 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 189264 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 189265 - ||  || 9 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 189266 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189267 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189268 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189269 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189270 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189271 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189272 - ||  || 11 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189273 - ||  || 9 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 189274 - ||  || 12 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189275 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 189276 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189277 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189278 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189279 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189280 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189281 - ||  || 23 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189282 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189283 - ||  || 3 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189284 - ||  || 2 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189285 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 189286 - ||  || 3 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189287 - ||  || 13 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 189288 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189289 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189290 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189291 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189292 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189293 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189294 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189295 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189296 - ||  || 30 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 189297 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 189298 - ||  || 8 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 189299 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 189300 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-